(qui signifie « visage orné ») est un genre éteint de dinosaures hadrosaures de la famille Saurolophinae de la tribu des Brachylophosaurini de la formation de Menefee du Crétacé supérieur du Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Le genre contient une seule espèce, .

Découverte et dénomination 
Ornatops a été initialement découvert en 2018 au sein de la formation Menefee du Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Le matériel fossile a été découvert par le personnel et les bénévoles du  du Zuni Dinosaur Institute for Geosciences et de la Southwest Paleontological Society. Le spécimen a été décrit sur la base d'un matériel relativement complet et articulé, WSC 10058, en 2021. L'holotype se compose d'un crâne bien préservé, dépourvu des maxillaires et des mâchoires inférieures, de deux vertèbres dorsales, d'une côte, de tendons ossifiés, de l'omoplate droite, de la majeure partie de l'humérus, du cubitus et du radius droits, des deuxième et troisième métacarpiens droits ainsi que d'un ilium et d'un ischium incomplets, ce qui en fait le dinosaure le plus complet de la formation Menefee.

En 2021, trois ans après sa découverte initiale, Ornatops a reçu un nom d'espèce type propre. Son nom générique, Ornatops, signifie « visage orné » du latin ornatus et du grec ops, en référence à la suture nasofrontale élaborée. Le nom spécifique, incantatus, signifie « enchanté » ; c'est une référence au surnom du Nouveau-Mexique, le « Terre de l'enchantement ».

Description 
Ornatops incantatus est une espèce d'hadrosaures de la tribu des Brachylophosaurini qui existait dans ce qui est aujourd'hui le Nouveau-Mexique, aux États-Unis, il y a environ 78 millions d'années. Les proportions exactes de Onatops restent non décrites car l'article nommant et décrivant le genre n'examinait que le squelette crânien. Cependant, un futur article analysant les restes post-crâniens d'Ornatops a été annoncé.

La suture nasofrontale élargie du crâne holotype, qui porte une paire de bosses comme une autapomorphie unique, suggère qu’Ornatops dans la vie avait une forme de crête, suggérant qu'il est probablement lié et potentiellement intermédiaire entre Probrachylophosaurus et Brachylophosaurus. Pour cette raison, Ornatops est le premier Brachylophosaurini à crête trouvé jusqu'à présent dans le sud de Laramidia, ce qui illustre à quel point le clade était diversifié et distribué en Amérique du Nord pendant le Campanien.

Classification 
  placent Ornatops parmi les Saurolophinae, plus précisément dans la tribu des Brachylophosaurini. Leur cladogramme est présenté ci-dessous :

Liens externes

Notes et références

Notes

Références  

 

 
Ornithischia
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2021
Paléontologie aux États-Unis